L'édition 2009 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 2 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
À la suite d'une réforme de l'ATP, le tournoi est promu en catégorie ATP 500 Series. En conséquence, les points ATP remportés par les joueurs doublent. Le vainqueur remporte par exemple 500 points, contrairement à 250 auparavant. Le nombre de joueurs et d'équipes engagés reste le même.

Pendant le tournoi 
Novak Djokovic atomise le tchèque Jan Hernych n°59 mondial au  d'un cinglant 6-0, 6-0 en 52 minutes. C'est en 1977 qu'une rencontre s'est terminée sur ce score à Bâle pour la dernière fois, c'est le  se clôturant sur un tel score cette saison.

Novak Djokovic sauve 3 balles de match consécutives sur son service à 6-7, 4-5 (0-40) lors de sa demi-finale face à Radek Štěpánek.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte le  en simple en battant en finale le triple tenant du titre Roger Federer. Il s'agit de son  et son  sur dur en carrière. Il s'impose pour la  à Bâle, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale Bob et Mike Bryan. Il s'agit respectivement de leur  et .

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2009
Sport en Suisse en 2009
Tennis en novembre 2009